Важкі метали
 Важкий метал (музика)
 Важкий метал (мультфільм) () — мультфільм 1981 року.
 Важкий метал 2000 — друга частина «Heavy Metal», 2000 рік.